

Населені пункти та їхні частини
 Родово — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Родово — село в гміні Бранево Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Родово — частина села Єндрихово в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Родово — осада в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки